Beaudreau est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1826-1869), homme politique canadien au Québec
 (1912-1980), juriste américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme